Цилиндропунция () — род кактусов, распространённых в пустынях США и Мексики.

Местное название этих кактусов с прямыми и ветвящимися стволами — чолла (cholla).

В 1856 году Джордж Энгельманн описал эти кактусы как подрод () рода . В 1930 годы Фридрих Кнут поднял статус этой группы до отдельного рода. Исследования ДНК, проведённые Стивеном Дики и Робертом Воласом в 2001 году, указывают на независимое от опунций монофилитическое происхождение цилиндропунций.

Виды 

Согласно исследованиям, проведённым Дональдом Пинкава и Джоном Ребманом, род Цилиндропунция включает 33 вида и 9 естественных гибридов, произрастающих на юге и юго-западе США и на севере Мексики.

Примечания

Литература 
 

Опунциевые
Флора Северной Америки